Keny Arkana, née en 1982, rappeuse française ;
 Renault Arkana, nom de plusieurs automobiles du groupe Renault :
 Renault Arkana, produit en Russie pour le marché russe depuis 2019, dérivé du Arkana concept de 2018 ;
 Renault Arkana, produit en Corée du sud pour les marchés coréen et chinois depuis 2020, dérivé du Samsung XM3 Inspire ;
 Arkana est également un nom de lieux, en Louisiane et en Arkansas, dérivé du nom de l'Arkansas.